fra Srećko Škorput (svećenik), rkt. svećenik

Srećko Škorput (nogometni sudac)